Дж. С.Морока (Dr JS Moroka) — местный муниципалитет в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР). Административный центр — Сиябусва. Муниципалитет назван в честь , который был президентом Африканского национального конгресса в 1949—1952 годах.

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга